Forth (programmeertaal)
 Forth (Proto-Kaw), een album van Proto-Kaw

Geografie:
Forth (South Lanarkshire), een plaats in Schotland
Forth (rivier), een rivier in Schotland
Firth of Forth, estuarium van de Forth
deel van Eckental in het district Erlangen-Höchstadt in Beieren (Duitsland)
Forth (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië